Antonio Stacchini – attore teatrale italiano
 Gino Stacchini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Riccardo Stacchini – ex sciatore alpino sammarinese
 Ulisse Stacchini – architetto italiano